Pappotherium — вимерлий рід ссавців з альбійського (ранньокрейдового) періоду в Техасі, США, відомий за скам'янілим фрагментом верхньої щелепи з двома трибосфеничними молярами, виявленим у формації Глен-Роуз поблизу Декатура, округ Уайз, штат Техас.

Скам'янілість була виявлена ​​Бобом Х. Слотером у деяких відкладеннях, датованих 112,6–109 мільйонами років тому. На основі морфології горбків корінних зубів Слотер у 1965 році встановив новий рід Pappotherium і новий вид P. pattersoni; він також створив відповідну родину Pappotheriidae. І ця родина, і рід в наш час все ще монотипні.

Слотер стверджував, що Pappotherium мав бути базальною формою, близькою до точки розбіжності метатерій-евтерій; цей ссавець, ймовірно, був деревним комахоїдним.

Назва Pappotherium — від , себто «дідусь» і , себто «звір». Видовим епітетом pattersoni вшановано американського палеонтолога Браяна Паттерсона.

Зовсім недавно Pappotherium був знайдений як можливий дельтатероїд. Найновіша філогенія, включаючи Pappotherium, відтворена нижче.

Примітки 

Роди ссавців
Ссавці крейдяного періоду